Philippe Curval (1929-), écrivain français ;
 Philippe Lopes-Curval (1951-2023), réalisateur, scénariste et dialoguiste français ;
 Julie Lopes-Curval, réalisatrice et scénariste française.

Voir aussi